

Бейкер — округ, штат Джорджія
 Бейкер — округ, штат Орегон
 Бейкер — округ, штат Флорида